Saturday (englisch ‚Samstag‘) steht für:

 Saturday (Roman), einen 2005 erschienenen Roman von Ian McEwan
 Saturday, den Namen der Fernsehsendung Elf 99 nach ihrer Umbenennung im März 1994
 Saturday (Lied), Lied von Basshunter (2010)

Siehe auch:

 The Saturdays, britisch-irische Girlgroup